Mwaro (stad)
 Mwaro (provincie)